|}

Die Pascack Valley Line ist eine 50 km lange Bahnstrecke der New Jersey Transit. Sie führt von Spring Valley (New York) zum Hoboken Terminal. Dort besteht über PATH Anschluss nach Manhattan.

Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie wurde 1856 als Hackensack and New York Railroad erbaut. 2003 wurde die Secaucus Junction errichtet.

2010 wurde die Pascack Valley Line täglich von durchschnittlich 7.000 Fahrgästen benutzt.

Am 29. September 2016 kam es am Zielbahnhof Hoboken zu einem Unfall mit über 100 Verletzten.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in New Jersey
Bahnstrecke in New York